Le terme urbanisation est utilisé dans plusieurs domaines :
 urbanisation de l'habitat humain : aménagement des villes, du territoire…
 urbanisation (informatique) : organisation du système d'information